Buffetaut se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Eric Buffetaut
 Éric Buffetaut